Lotus T128 — гоночный автомобиль с открытыми колёсами, спроектированный и построенный малайзийской командой Team Lotus для участия в сезоне  года.

История выступлений 

Команда представила машину 31 января 2011 года. Презентация была виртуальной: фотографии T128 появились в специальном выпуске онлайн-журнала Team Lotus Notes. Вместо прошлогоднего мотора Cosworth на шасси установлен двигатель Renault RS27 спецификации 2011 года. Также команда получила в своё распоряжение коробку передач Red Bull.

Конструкторы команды решили отказаться от системы KERS в начале сезона.

Дебют машины на трассе состоялся 2 февраля 2011 года на трассе имени Рикардо Тормо в Валенсии.

На Гран-при Германии резервный пилот команды Карун Чандхок заменил за рулём T128 Ярно Трулли.

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Team Lotus
 Визуальное сравнение Lotus T128 2011г. с Lotus T127 2010г.
 Майк Гаскойн: "Новая машина компактнее, легче, быстрее"

Шасси Lotus Формулы-1